Ці - у традиційній культурі  Китаю, ці 氣 (qì, помилково також ци, чі або кі) — фундаментальний принцип, частина, що формує будь-яке живе створіння. Ці часто перекладається як життєва енергія, життєва сила, потік енергії.
 Ці (держава) — (Qí 齊 \ 齐), 1046—221 до н. е. — одна з найвідоміших держав доімперського періоду в Китаї.
 Ці (Хенань) (Qǐ 杞), 16 ст.- 445 до н. е.)
 Династія Південна Ці () — династія, що правила з 479 року Китаєм після повалення династії Лю Сун.
 Династія Північна Ці () — династія, що правила північно-східним Китаєм після повалення династії Східної Вей.
 Ці Байші (齐白石, 1 січня 1864 —16 вересня 1957) — китайський художник, майстер гравіювання печаток у стилі чжуань.
 Бай Ці (кит. трад. 白起) — видатний китайський полководець королівства Цінь у період Чжаньґо.